Чемпионат Европы по кроссу 2001 года прошёл 9 декабря в Туне (Швейцария). Были разыграны 8 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов и ещё 4 — у юниоров.

В соревнованиях приняли участие 328 атлетов из 27 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из забегов. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников. Таким образом, впервые на чемпионатах Европы по кроссу квоты на участие в забегах женщин и юниоров сравнялись с мужскими (до этого можно было выставлять до 5 атлетов, командный зачёт подводился по 3 лучшим из них).

Результаты

Мужчины. 9,15 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 4,65 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6,15 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 3,15 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 11 стран-участниц.

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2001 года
Спорт в Швейцарии в 2001 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швейцарии
Спортивные соревнования в Туне
События 9 декабря
кросс